Anselme est un nom propre qui peut désigner plusieurs personnes ou choses.

Prénom et patronyme 
Anselme est un prénom masculin d'origine germanique, formé de ans « divinité », et helm « protection » signifiant donc " protection divine ".
Anselme est aussi un patronyme surtout porté en Savoie et dans le Dauphiné.

Variantes linguistiques 
 allemand : Anselm
 anglais : Anselm
 espagnol et italien : Anselmo
 français : Anselme, Anthelme, Anseaume (patronyme, issu de la forme populaire du prénom)
 italien (patronymes) : Anselmi, Anselmetto, Anselmetti, Anselmino, Anselmini
 poitevin : Ancélme
 polonais : Anzelm
 portugais : Telmo
 suédois, danois, norvégien : Anselm
 suédois (variante) : Anshelm

Popularité du prénom 
Assez répandu en France au Moyen Âge, ce prénom est peu porté de nos jours en Europe. En revanche, il est relativement courant en Amérique latine sous sa forme hispanique et italienne Anselmo.

Saints chrétiens 
Voir

Personnes portant ce prénom 
 Anselme  évêque d'Aoste de 994 à 1025.
 Anselme II évêque d'Aoste vers 1075-1090
 Anselme de San Saba évêque élu de Londres (1136-1139), neveu d'Anselme de Canterbury
 Anselme (1820-1858), acteur français.
 Anselme le preux, comte du Palais carolingien de Charlemagne, mort à Roncevaux.
 Anselme de Laon.
 Anselme, premier évêque de Varmie de 1250 à 1278.
 Père Anselme (1625-1694), historien français.
 Anselme II d’Ostrevant, dit "de Ribemont" ou encore "Barbatus", Comte d'Ostrevent, porte-drapeau de Godefroy de Bouillon, ambassadeur des Croisés auprès du Basileus Alexis Comnène.
 Anselm Grün (né en 1945), moine bénédictin et théologien allemand.
 Anselmo Ralph (né en 1981), chanteur angolais
 Anselme Payen (1795-1871), chimiste
 Anselme Baud (1948-), un des pionniers du ski extrême
 Anselme de Frioul (mort en 803), duc de Frioul, fondateur de l'abbaye de Nonantola

Personnes portant ce nom de famille 

 André d'Anselme (1891-1957), général de corps d'armée français.
 Antoine Anselme (1652-1737), prédicateur français.
 Bernard Anselme (né en 1945), homme politique belge.
 François Anselme (1809-1867), général français.
 Jacques Bernard d'Anselme (1740-1814), général français.
 Marc d'Anselme (°1953), général français.
 Marcel Anselme (1925-1982), peintre français.
 Marie-Louise Marcadet (née Marie-Louise Anselme, 1758-1804), chanteuse d’opéra suédoise.

Personnages de fiction 
 Père Anselme, personnage des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos
 Anselme Lanturlu, personnage de bande dessinée scientifique.
 Fulbert Anselme du Snob, personnage de la série télévisée des années 1970 L'Île aux enfants
 Anselme Mistingo, personnage de Groland.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français
Patronyme belge